Земмеринг 1926 — шахматный турнир в австрийском Земмеринге, проходивший с 8 по 30 марта 1926 года. Одно из крупнейших шахматных соревнований того времени. В отсутствие Капабланки, Эм. Ласкера и Боголюбова явным фаворитом выглядел Алехин, но он в первых трёх турах набрал всего пол-очка (особенно неожиданным был проигрыш Гильгу белыми в будапештском гамбите; кроме того, Алехин проиграл Нимцовичу). В дальнейшем Алехин смог одержать серию побед и приблизиться к захватившему лидерство Шпильману, но в критический момент он снова проиграл белыми (на этот раз Видмару), и победителем турнира стал Шпильман. Он опередил Алехина на пол-очка. Тройку призёров замкнул Видмар.

Турнирная таблица

Литература

Ссылки 
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры
1926 год в шахматах